Contea di Gilmer o Gilmer County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Gilmer (Georgia)
 Contea di Gilmer (Virginia Occidentale)